Decachorda är ett släkte av fjärilar. Decachorda ingår i familjen påfågelsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Påfågelsspinnare
Decachorda